Edie ist die englische Variante des Vornamens Edith.

Bekannte Namensträger:

 Edie Adams (1927–2008), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Edith Bouvier Beale (1917–2002), genannt Little Edie, US-amerikanische Schauspielerin und Exzentrikerin
 Edith Ewing Bouvier (1896–1977), genannt Big Edie, US-amerikanische Exzentrikerin, Mutter von Little Edie 
 Edie Brickell (* 1966), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Edie Falco (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin mit italienischen und schwedischen Wurzeln
 Edie McClurg (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Edie Sedgwick (1943–1971), US-amerikanisches Fotomodell und Schauspielerin

Edie ist der Familienname von:

 John Rufus Edie (1844–1888), US-amerikanischer Politiker

Edie steht weiterhin für:
 Edie, Originaltitel von Edie – Für Träume ist es nie zu spät, ein britischer Film